Красноярский округ

 Красноярский округ — в составе Енисейской губернии Российской империи
 Красноярский округ — округ в составе РСФСР

Примечания